Berlin-Hellersdorf, een stadsdeel en voormalig district van Berlijn
Marzahn-Hellersdorf, een district van Berlijn waartoe onder meer het stadsdeel Hellersdorf behoort
Hellersdorf (metrostation), een station van de metro van Berlijn in het centrum van het gelijknamige stadsdeel